Okręty US Navy o nazwie USS "Minnesota":

Pierwszy "Minnesota" był fregatą parową o drewnianym kadłubie. Był w służbie w latach 1857–1898.
Drugi "Minnesota" (BB-22) był pancernikiem typu Connecticut. Był w służbie w latach 1907–1921.
Trzeci "Minnesota" (SSN-783) to okręt podwodny z napędem jądrowym typu Virginia, w służbie od 7 września 2013 roku.

Minnesota